Рылач Юрий Александрович (6 октября 1946 — 12 августа 2018) — Чрезвычайный и Полномочный посол Украины. 1992—1999 — заместитель министра иностранных дел Украины. 1999—2004 посол Украины в Словацкой Республике (Словакия). 2004—2006 — посол в Болгарии. Награждён президентом Украины Орденом «За заслуги» III степени (2001). Удостоен Почётной грамоты Кабинета Министров Украины (2002). Награждён Орденом Словацкой Республики «Белый Крест» 2 степени. Награждён Орденом Болгарии «Мадарский всадник» I степени.

Примечания 

Дипломаты Украины
Послы Украины в Болгарии
Послы Украины в Словакии
Выпускники Киевского национального торгово-экономического университета